After the Fire – gruppo musicale britannico
 After the Fire – album degli Skrewdriver del 1988
 After the Fire – album dei Pharaoh del 2003